Die Unserer-Lieben-Frau-von-der-immerwährenden-Hilfe-Kirche oder -kapelle ist eine Kirche, Klosterkirche bzw. Kapelle, welche das Patrozinium der Heiligen Maria, Mutter von der immerwährende Hilfe trägt. Zumeist haben Kirchen mit Bezug zum Orden der Redemptoristen dieses Patrozinium.

Liste

Deutschland 
 Belsdorf: Kapelle Unsere Liebe Frau von der immerwährenden Hilfe (profaniert)
 Filialkirche Maria von der Immerwährenden Hilfe (Jerxheim)
 Wallfahrtskapelle Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe in Swisttal-Mömerzheim

Frankreich 
 Basilika Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Paris

Kanada 
 Basilika Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe (Labrador City)

Niederlande 
 Unserer-Lieben-Frau-von-der-immerwährenden-Hilfe-Kapelle

Niger 
 Kathedrale Unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe (Niamey)

Österreich 

Burgenland
 Wallfahrtskapelle Maria Bründl, Dörfl

Niederösterreich
 Klosterkirche hl. Maria von der Immerwährenden Hilfe und Kloster Katzelsdorf
 Filialkirche Maria von der immerwährenden Hilfe, Marien-Dankes-Kirche, Wartmannstetten, Niederösterreich

Oberösterreich
 Pfarrkirche Langenhart
 Wallfahrtsbasilika Maria Puchheim
 Wallfahrtskapelle Ramersberg, Kleinzell im Mühlkreis

Wien
 Redemptoristenkirche (Hernals)
 Redemptoristenkolleg Maria am Gestade

Polen 
 Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Borzymy) (Borschimmen)
 Basilika der Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe und der heiligen Maria Magdalena, Posen
 Unserer-Lieben-Frau-von-der-immerwährenden-Hilfe-Kirche (Paczków)

Vereinigte Staaten 
 Basilika Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe (Boston)
 Basilika Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe (Brooklyn), New York

Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Redemptoristen